Республика Судан (араб. جمهورية السودان‎) была создана в качестве независимого суверенного государства на 1 января 1956 года по окончании кондоминиума из англо-египетского Судана , над которой суверенитет был наделен совместно в Египте и Соединенном Королевстве . Однако до 1955 года, когда все еще находилось в ведении кондоминиума, самоуправляемое суданское правительство под руководством Исмаила аль-Азхари временно приостановило продвижение Судана к самоопределению, надеясь укрепить единство с Египтом . Несмотря на его проегипетскую национал-юнионистскую партию (НЕП), получив большинство на парламентских выборах 1953 года, однако Ажари понял, что общественное мнение изменилось против такого союза. Ажари, который был главным представителем «единства долины Нила», изменил позицию ПНП и поддержал независимость Судана. 19 декабря 1955 года суданский парламент под руководством Азхари единогласно принял декларацию независимости, которая вступила в силу 1 января 1956 года. Ажари призвал к выводу иностранных войск и просил правительства Египта и Соединенного Королевства поддержать плебисцит заранее.

Судан добился независимости без согласования соперничающими политическими партиями формы и содержания постоянной конституции. Вместо этого Учредительное собрание приняло документ, известный как Переходная конституция, который заменил генерал-губернатора в качестве главы государства на Верховную комиссию из пяти членов, которая была избрана парламентом, состоящим из косвенно избранного Сената и всенародно избранной Палаты представителей. Конституция переходного периода также наделяет исполнительной властью премьер-министра, который назначается Палатой представителей и утверждается в должности Верховной комиссией.

Несмотря на то, что Судан добился независимости без конфликтов, он унаследовал многие проблемы от кондоминиума. Главным из них был статус государственной службы. Правительство ввело суданцев в состав администрации и предоставило компенсацию и пенсии британским офицерам политической службы Судана, которые покинули страну; в нем остались те, кого нельзя было заменить, в основном техников и учителей. Хартум осуществил эту трансформацию быстро и с минимальными потрясениями, хотя южане возмущались заменой британских администраторов на юге северными суданцами. Для продвижения своих интересов многие южные лидеры сосредоточили свои усилия в Хартуме, где они надеялись добиться конституционных уступок. Хотя они полны решимости сопротивляться тому, что они считали арабским империализмом, они были против насилия. Большинство южных представителей поддержали провинциальную автономию и предупредили, что отказ добиться юридических уступок приведет к восстанию на юге.

Парламентский режим представил планы по расширению образовательного, экономического и транспортного секторов страны. Для достижения этих целей Хартуму требовалась внешняя экономическая и техническая помощь, на которую Соединенные Штаты взяли на себя обязательство заранее. Переговоры между правительствами двух стран начались в середине 1957 года, и в июле 1958 года парламент ратифицировал соглашение о помощи Соединенных Штатов. Вашингтон надеялся, что это соглашение снизит чрезмерную зависимость Судана от экономики, основанной на выращивании одного урожая (хлопка), и будет способствовать развитию экономики страны. транспортная и коммуникационная инфраструктура страны.

Премьер-министр сформировал коалиционное правительство в феврале 1956 года, но оттолкнул Хатмию, поддержав все более светскую политику правительства. В июне некоторые члены Хатмии, дезертировавшие из НЕП, создали Народно-демократическую партию (НДП) под руководством Миргани. Умма и PDP объединены в парламенте, чтобы свергнуть правительство Азари. При поддержке со стороны обеих сторон и поддержки от Ансар и Кхатмиях, Абдалла Халиль создал коалиционное правительство.

Ссылки